Vaga-lume - ou pirilampo, o inseto.

Outros 
 Coleção Vaga-Lume — coleção brasileira de livros infanto-juvenis da editora Ática
Francisco Guimarães ou Vagalume — jornalista e cronista brasileiro do começo do século XX.
Vagalume (DC Comics) — personagem fictícia de história em quadrinhos (banda desenhada).
 Vaga-lume (site) — portal de letras de músicas
 Vagalumes (canção) — single do grupo de rap Pollo

Desambiguação